Štěpán Falcký (23. červen 1385 – 14. únor 1459, Simmern) byl v letech 1410–1459 falckrabětem ze Simmernu a Zweibrückenu.

Jeho rodiči byli král Ruprecht III. Falcký a Eliška Norimberská. Po Ruprechtově smrti byla Falc rozdělena mezi jeho čtyři žijící syny. Ludvík III. získal hlavní část, Jan Falc – Neumarkt, Štěpán Falc – Simmern a Ota Falc – Mosbach.

V roce 1410 se oženil s Annou z Veldenz, která zemřela roku 1439. Po smrti Annina otce v roce 1444 Štěpán získal kontrolu nad Vendelzem. V tom roce také rozdělil svůj majetek mezi syny Fridricha, který se stal falckrabětem Simmernu a Ludvíka, který dostal Zweibrücken. V roce 1448 se mu podařilo získat část Falce – Neumarkt, kterou prodal mladšímu bratru Otovi.

Byl pohřben v katedrále Řádu německých rytířů v Meisenheimu.

Rodina a potomci 
Štěpán s Annou spolu měli několik dětí:

 Anna
 Markéta
 Elsa
 Fridrich I. Falcko-Simmerský
 Ruprecht
 Štěpán
 Ludvík I. ze Zweibrücken
 Jan ze Simmern

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Falckrabata
Narození v roce 1385
Narození 23. června
Úmrtí v roce 1459
Úmrtí 14. února
Muži